Rufus steht für

 Rufus (Name), Vor- und Familienname
 Rufus (Band), US-amerikanische Funkband
 Rufus (Schauspieler) (* 1942), französischer Schauspieler
 Rufus (2012), kanadischer Film von Dave Schultz
 Rufus (2016), US-amerikanischer Film von Savage Steve Holland
 Rufus (Software), eine Software zum Erstellen bootbarer USB-Laufwerke

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rufus (Kentucky)
 Rufus (Mississippi)
 Rufus (North Carolina)
 Rufus (Oregon)

Siehe auch

 Rúfus
 Ruhfus, Ruffus, RÜFÜS